Broken Glass – album dei Crowbar
Broken Glass – EP dei Cat's Eyes
Broken Glass – singolo di Rachel Platten